L'Academia Solanum Tuberosum, ou Potatisakademien (« Académie de la pomme de terre »), est une association suédoise, sans but lucratif, qui s'est constituée en 2008 à l'occasion de l'année internationale de la pomme de terre dans le but d'assurer la promotion de la pomme de terre sous ses différents aspects économiques et culturels. Son siège est situé à Alingsås, ville du sud-ouest de la Suède dans laquelle se trouvait le jardin de Jonas Alströmer, industriel du  considéré comme l'introducteur et le promoteur de la culture de la pomme de terre dans le pays à partir de 1723.

Cette académie compte douze membres représentant différentes activités liées à la pomme de terre ou à la culture. Parmi eux figure A. M. Alströmer, descendant de Jonas Alströmer, représentant de la commune d'Essunga.

Les objectifs de l'Academia Solanum Tuberosum sont de promouvoir, par l'éducation et l'information, les connaissances sur la pomme de terre (Solanum tuberosum), d'augmenter la prise de conscience de ses qualités gastronomiques et culinaires, de mettre en exergue les aspects sanitaires, environnementaux et nutritionnels et de protéger les pommes de terre dans une perspective historique et culturelle. 

Elle a choisi pour devise : För potatisen i tiden (« Pour les pommes de terre dans la durée »).

Activités 

L'Academia Solanum Tuberosum a institué en 2009 le Potatis Dag (« jour de la pomme de terre ») fixé le 26 octobre de chaque année.

Elle décerne le  de chaque année, depuis 2009, un « grand prix de la pomme de terre » (Stora Potatispriset) pour récompenser des personnalités s'étant illustrées dans des actions en rapport avec la pomme de terre. 

Les récipiendaires ont été :
 en 2009, Richard Tellström, ethnologue et docteur en arts culinaires,     
 en 2010, Torvald Fälth, agriculteur, collectionneur amateur de variétés de pommes de terre,   
 en 2011, Kerstin Olsson, chercheur et généticienne chez Svalöf Weibull AB puis à la banque de gènes NordGen (Centre nordique de ressources génétiques), spécialiste en sélection végétale.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Potatisakademien, site officiel

Culture suédoise
Organisme lié à la pomme de terre
Académie